Jean-Pierre Parrot peut désigner :

 Jean-Pierre Parrot, homme politique canadien ;
 Jean-Pierre Parrot (1911-1992), homme politique français.

Notes et références